Ostern steht für:
 Ostern, christliches Fest
 Comloșu Mic, deutscher Name des rumänischen Dorfes
 Ober-Ostern, Ortsteil der Gemeinde Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen
 Unter-Ostern, Ortsteil der Gemeinde Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen 
 Ostern (Halblech), Ortsteil der Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Ostern  ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Ostern (1883–1944), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor

Siehe auch:

 Oster
 Osterdatum
 Östern